Абалаков — прізвище.

 Абалаков Віталій Михайлович (1905/06—1986) — інженер, заслужений майстер альпінізму (1934), заслужений майстер спорту (1943), заслужений тренер СРСР (1961). Перший захід на пік Леніна (Памір, 1933).
 Абалаков Євген Михайлович (1907—1948) — скульптор, заслужений майстер альпінізму(1934). Перший захід на пік Комунізму (Памір, 1933); на честь Євгена Михайловича названий пік Абалакова на Памірі.